Stora Örsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Örsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (28,5 ha)
Stora Örsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (63,7 ha)
Stora Örsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (43 ha)
Stora Örsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1,4 km²)
Stora Örsjön (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (6,18 ha)

Se även
Örsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn